Karl Koller – oculista austriaco che effettuò la prima anestesia locale
 Karl Koller – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Karl Koller – generale tedesco
 Karl Koller - politico svizzero